

Persone
Bobby Dutch – wrestler statunitense
Johnny Dutch – ostacolista statunitense

Personaggi immaginari
Dutch – personaggio del manga e anime Black Lagoon
Dutch – personaggio del franchise Predator
Dutch – personaggio della serie televisiva The Shield

Altro
Dutch è molto meglio di papà (Dutch) – film statunitense del 1991 diretto da Peter Faiman
Dutch: A Memoir of Ronald Reagan –  biografia di Ronald Reagan (con parti romanzate) del 1999 scritta da Edmund Morris
Dutch, the magazine – rivista bimestrale canadese